Болоня може да се отнася за:
 Болоня, град в Италия
 Болоня (провинция), провинция в Италия
 ФК Болоня, италиански футболен отбор

Вижте също 
 Болонски университет